Прибислав може бити:

 Прибислав (име), чешко мушко име
 Прибислав (Хавличкув Брод), град у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Прибислав (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Прибислав Мутимировић